Petrusbruderschaft kann stehen für
Priesterbruderschaft St. Petrus, Gesellschaft apostolischen Lebens 
St. Peter von Mailand-Bruderschaft, deutscher Handwerkerverband
Knights of Peter Claver, katholische ritterliche Bruderschaft nach Petrus Claver